Franz Danzi (1763-1826), compositore e violoncellista tedesco
Gianni Danzi (1940-2007), arcivescovo italiano
Patrizia Danzi (1967), cantante italiana
Silvano Danzi (1962), allenatore di atletica leggera italiano
Giovanni D'Anzi (1906-1974), musicista e compositore italiano